Az 1947-es jégkorong-világbajnokság a 14. világbajnokság volt, amelyet a Nemzetközi Jégkorongszövetség szervezett. Csehszlovákiában, Prágában rendezték február 15. és 23. között. A címvédő a kanadai válogatott volt. A tornát a csehszlovák csapat nyerte, története során első alkalommal.

1939 után ez volt az első világbajnokság, mert a második világháború alatt nem rendeztek egy vb-t sem.

Csoportkör 
A nyolc csapat egy csoportot alkotott, amelyben körmérközéseket játszottak egymással. A csoport végeredménye volt a vb végeredménye.

Végeredmény

Jegyzetek

Források 

Jégkorong-világbajnokságok
J